Gammaroidea — надродина ракоподібних ряду Бокоплави (Amphipoda).

Класифікація 
Перелік родин:

Надродина Gammaroidea''''''
 Acanthogammaridae
 Acanthonotozomatidae
 Anisogammaridae
 Baikalogammaridae
 Behningiellidae
 Cardenioidae
 Caspicolidae
 Eulimnogammaridae
 Gammaridae
 Gammaroporeiidae
 Iphigenellidae
 Macrohectopidae
 Mesogammaridae
 Micruropodidae
 Pachyschesidae
 Pallaseidae
 Pontogammaridae
 Typhlogammaridae

Примітки 

Бокоплави
Надродини членистоногих